Världsmästerskapet i softboll för damer hade premiär 1965.

Resultat

 * 1990: Regnet spolade bort finalmatchen, och USA vann turneringen efter resultat i alla mot alla-möten.

Källor

Fotnoter

Se även
Världsmästerskapet i softboll för herrar

Softbolltävlingar
Softboll damer
Återkommande sportevenemang med premiär 1965